Клубный чемпионат мира по футболу 2006 проходил в Японии с 10 по 17 декабря 2006 года.

Участники

Результаты

Четвертьфиналы 
Указанное время — местное (UTC+9)

Полуфиналы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
3 мяча
  Абутрика (Аль-Ахли)
2 мяча
  Флавиу (Аль-Ахли)
1 мяч
  Адриано Габиру (Интернасьонал)
  Луис Адриано (Интернасьонал)
  Кабаньяс (Америка)
  Деку (Барселона)
  Гудьонсен (Барселона)
  Ким Хён Бом (Чонбук Хёндэ Моторс)
  Ли Хён Сын (Чонбук Хёндэ Моторс)
  Маркес (Барселона)
  Пато (Интернасьонал)
  Рикардо Франсиско Рохас (Америка)
  Роналдиньо (Барселона)
  Зе Карлос (Чонбук Хёндэ Моторс)

Награды

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

2006
2006 год в футболе
Декабрь 2006 года
Спорт в Японии в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2006 году